Flugplatz Omaruru bezeichnet folgende Flugplätze:
 Omaruru Game Lodge Airport (FYGL), privater Flugplatz bei Omaruru
 Omaruru Airfield (FYOM), städtischer Flugplatz in Omaruru